Atna steht für

 Atna (Innlandet), Ort in Norwegen
 Atna (Glomma), Fluss in Norwegen 
 Atna Peaks, Vulkan in Kanada
 Atna River, Fluss in Kanada

Siehe auch:
Ätna (Begriffsklärung)